Augusto de Beauharnais (en francés: Auguste de Beauharnais; Milán, 9 de diciembre de 1810-Lisboa, 28 de marzo de 1835) fue el segundo duque de Leuchtenberg, así como duque de Santa Cruz y príncipe consorte de Portugal al ser el primer esposo de la reina María II de Portugal.

Biografía 
Augusto fue el hijo mayor de Eugenio de Beauharnais (1781-1824) y de su esposa, la princesa Augusta de Baviera (1788-1851), hija del primer rey bávaro Maximiliano I José y de su primera esposa, la princesa Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt. Él era un nieto paterno de Josefina de Beauharnais, emperatriz de los franceses. Después de la caída de Napoleón Bonaparte, su padre fue nombrado duque de Leuchtenberg y príncipe de Eichstag. Cuando su padre murió en 1824, heredó el título.

Candidato al trono de Bélgica 
La primera oportunidad de la rama cadete de la familia Bonaparte llegó tras la Revolución belga, que comenzó el 25 de agosto de 1830 con la insurrección de Bruselas. Habiendo proclamado la independencia el 4 de octubre siguiente, el neoelecto Congreso Nacional de Bélgica votó a favor de la forma monárquica y procedió a la elección de un gobernante hereditario. 

Dos veces Augusto quedó segundo en la votación: se prefirió al duque de Nemours, segundo hijo del rey Luis Felipe I de Francia, excepto que este último rechazó la oferta, obligado por la feroz oposición de las demás potencias. Así que el Congreso tuvo que prepararse para aceptar al candidato indicado por los poderes, en la persona de Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Sin embargo, para Augusto, príncipe de una casa no reinante, este resultado ya podría considerarse un éxito a medias, pudiendo reclamar créditos para la próxima ocasión. Tanto es así que la segunda ocasión no tardó en presentarse en otro pequeño reino con un presente convulso: Portugal.

Matrimonio 

El 5 de noviembre de 1834, el príncipe Augusto se casó por poderes en Múnich y luego en persona el 26 de enero de 1835 en Lisboa, con la reina María II de Portugal (1819-1853), entonces con 15 años de edad, hija mayor del emperador Pedro I de Brasil y de su primera esposa, la archiduquesa María Leopoldina de Austria. Después del matrimonio, se le dio el título de duque de Santa Cruz y el príncipe consorte de Portugal.

Dos meses después, Augusto se enfermó de angina y murió el 28 de marzo de 1835. Su muerte causó gran sorpresa en Lisboa, porque se sospechaba que el príncipe consorte había sido envenenado por enemigos políticos de la reina, lo que causó indignación en la población. Augusto murió sin herederos y su hermano menor, Maximiliano de Beauharnais, pasó a ser el tercer duque de Leuchtenberg.

Ancestros

Enlaces externos 

Nacidos en 1810
Fallecidos en 1835
Duques de Leuchtenberg
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Nacidos en Milán
Fallecidos en Lisboa
Consortes de miembros de la casa de Braganza